Pankow est le nom de différentes subdivisions territoriales de Berlin :
 la ville de Pankow, intégrée à Berlin lors de la réforme territoriale de 1920 ;
 le quartier de Pankow proprement dit ;
 l'arrondissement actuel de Pankow qui réunit les quartiers de Prenzlauer Berg, Weißensee, Blankenburg, Heinersdorf, Karow, Stadtrandsiedlung Malchow, Blankenfelde, Buch, Französisch Buchholz, Niederschönhausen, Rosenthal, Wilhelmsruh et le quartier de Pankow lui-même ;
 l'ancien arrondissement de Pankow, qui correspondait à l'actuel arrondissement de Pankow excepté Prenzlauer Berg et l'ancien district de Weißensee (les quartiers actuels de Weißensee, Heinersdorf, Blankenburg, Karow et Stadtrandsiedlung Malchow).

Par extension, le nom désigne également :
 le gouvernement de la République démocratique allemande, car la résidence officielle du président et le conseil d'État ont longtemps été situés dans le quartier et de nombreux dignitaires résidaient au Majakowskiring. Cette métonymie est à l'origine du titre de la célèbre chanson Sonderzug nach Pankow d'Udo Lindenberg.

 Patronyme  
Pankow est en outre une transcription courante du nom russe « Pankov » (voir Aleksandr Pankov) et le nom de famille de :  
 Bill Pankow (1952-), monteur américain ;  
  (1947), tromboniste, compositeur et arrangeur américain (Chicago) ;  
 John Pankow (1954-), acteur américain ;  
 Gisela Pankow (1914-1998), psychiatre et psychanalyste française.

 Musique  
 , groupe de rock est-allemand fondé en 1981, dont les membres sont originaires du quartier berlinois éponyme ;
 , groupe italien fondé à Florence en 1979.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme